Detonador
Ou ainda:
Detonador (DC Comics)
Wild Grinders - série televisiva também conhecida como "Detonadores"

Desambiguação